Als persoon:

Aldo van Eyck, een Nederlandse architect. (1918-1999)
Charles Eyck, een Nederlands kunstschilder. (1897-1983)
Caro van Eyck, een Nederlandse actrice. (1915-1979)
Charles Hubert Eyck, een Nederlandse expressionistische schilder. (1897-1983)
Hans van Eijck, een Nederlandse musicus, componist en producer. (geb. 1946)
Hubert van Eyck, een Vlaamse schilder. (ca. 1366–1426)
Huijbert van Eijck, een burgemeester van Gouda. (1674-1754)
Jacob van Eyck, een Nederlandse musicus en componist. (1590-1657)
Jan van Eyck, een Vlaamse kunstschilder. (1390-1441)
Jan Cornelis van Eijck, een schout van Middelburg. (1709-1768)
Jannie van Eyck-Vos, een Nederlandse atlete. (geb.1936)
Karel Van Eycken, een Vlaams componist. (geb. 1943)
Nangila van Eyck, een Nederlandse voetbalster. (geb. 1984)
Pieter Nicolaas van Eyck, een Nederlandse dichter. (1887-1954)
Steven van Eijck, een Nederlandse politicus. (geb. 1959)
Vincent van Eijck, een burgemeester van Gouda. (1708-1788)
Vincent van Eijck, een schout van Reeuwijk. (1645-1733)

Frans Nicolaas Marius Eyck van Zuylichem, oud-burgemeester van Maartensdijk. (1806-1876)

Als familie

 Eyck (geslacht) en Eijck van Zuylichem, een Utrechts patriciërsgeslacht

Als schilderij:

Het Lam Gods (Gebroeders Van Eyck), een schilderij.
Madonna bij de fontein (Jan van Eyck), een schilderij.

Als instituut:

Jan van Eyck Academie, instituut.